

Aziende 
 Heinz – azienda agroalimentare statunitense
 Heinz Music – etichetta discografica italiana

Onomastica 
Heinz – variante tedesca del nome proprio di persona Enrico

Persone 
 Henry John Heinz (1844-1919) – imprenditore statunitense di origini tedesche
 Henry John Heinz III o John Heinz (1938-1991) – politico e imprenditore statunitense
 Julia von Heinz (1976) – regista e sceneggiatrice tedesca
 Marek Heinz (1977) – calciatore ceco
 Wilfred Charles Heinz, noto come W. C. Heinz (1915-2008) – giornalista e scrittore statunitense.

Altro 
 Corpo di Heinz – inclusione di emoglobina denaturata localizzata negli eritrociti
 Dilemma di Heinz – esempio di dilemma morale

Pagine correlate 
Henry Heinz